Kapelanka – część miasta Kraków
 Kapelanka – część wsi w gminie Skawina
 Kapelanka – nieistniejący kamieniołom na Zakrzówku w Krakowie